Коннор Меткалф (; ) — австралийский футболист, полузащитник клуба «Санкт-Паули» и сборной Австралии. Участник летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Клубная карьера 
Меткалф — воспитанник клуба «Мельбурн Сити». 14 января 2018 года в матче против «Сентрал Кост Маринерс» он дебютировал в А-Лиге. 3 ноября 2019 года в поединке против «Веллингтон Феникс» Коннор забил свой первый гол за «Мельбурн Сити». В 2021 году Меткалф стал чемпионом Австралии.

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Австралии Меткалф принял участие в юношеском чемпионате Азии в Индонезии. На турнире он сыграл в матче против команды Саудовской Аравии, Вьетнама и Иордана.

7 июня 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Тайваня Меткалф дебютировал за сборную Австралию. 

В 2021 году в составе олимпийской сборной Австралии Меткалф принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Испании и Египта.

Достижения 

Командные

 «Мельбурн Сити»
 Победитель A-Лиги — 2020/2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Австралии
Игроки олимпийской сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Санкт-Паули»